Das 79. Gent–Wevelgem 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Deinze und endete in Wevelgem nach 249,2 Kilometer und wurde am Sonntag, den 26. März 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das zwölfte von insgesamt 37 Rennen dieser Serie. Sieger wurde Greg Van Avermaet, der sich im Endspurt vor seinem Mitausreißer Jens Keukeleire durchsetzen konnte. Sie waren die letzten einer Ausreißergruppe, die sich eta 35 Kilometer vor dem Ziel gebildet hatte.

Das 6. Gent–Wevelgem 2017 der Frauen wurde in Ypern gestartet und endete wie das Männerrennen in Wevelgem nach 145 Kilometern. Es gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017. Siegerin wurde im Sprint Lotta Lepistö.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2017
Gent–Wevelgem